Depressaria — род чешуекрылых из семейства злаковых молей-минёров (Elachistidae), насчитывающий около 130 видов.

Описание 
Небольшие бабочки коричневой, бурой или серой окраски и размахом крыльев 9—37 мм. Нижнегубные щупики изогнуты вверх. На крыльях имеется рисунок из продольных черных штрихов. В покое крылья складываются горизонтально, налегая друг на друга. Основания кубитальных жилок (Cu1 и Cu2) на передних крыльях располагаются далеко в отличие от близкого рода Agonopterix.

Биология 
Гусеницы развиваются на травянистых зонтичных (Apiaceae) и розоцветных (Rosaceae). Обычно они питаются цветками и незрелыми семенами. Редко могут повреждать листья как травянистых так и древесных растений. Окукливание происходит обычно на поверхности почвы, иногда в стеблях кормового растения. Зимуют на стадии имаго. В течение года развивается как правило только одно поколение, хотя у Depressaria depressana может быть два поколения в год.

Классификация 
В мировой фауне около 130 видов. Близким родом считается Horridopalpus, который включается иногда в Depressaria и рассматривается в ранге подрода.

Распространение 
Большинство видов встречается в Палеарктике. В Неарктике известно только 24 вида. Общими для двух регионов являются только 4 вида. Есть указание на нескольких видов из Индии, но принадлежность их к роду Depressaria требует уточнения.

Примечания 

Злаковые моли-минёры
Роды чешуекрылых